Димитър (Мингьо, Минджо) Лазаров Тодев с псевдоним Калоян е български революционер, разложки войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Тодев е роден в 1873 година в разложкото село Банско, което тогава е в Османската империя и произхожда от големия бански род Тодеви – внук е на Никола Тодев, син на Лазар Тодев и брат на Мария Тодева. Учи в Банско. Завършва V клас на българската гимназия в Солун, където е съученик с Гоце Делчев, и от есента на 1891 година е учител за една година в родното си село. По-късно се занимава с търговия с дървен материал. Влиза във ВМОРО. В 1896 година Делчев става главен учител в Банско и основава Разложкия революционен комитет, като пръв негов председател до 1903 година е Тодев, който председателства и Разложкия околийски комитет. Участва в аферата „Мис Стоун“ в 1901 година. Арестуван е от властите за участие в аферата и жестоко изтезаван. След освобождението си, заминава за Свободна България.

През юли 1903 година се връща в Банско и е делегат от Разложкия район на конгреса на Серския революционен окръг, на който е изработен план за въстанически действия. По време на Илинденско-Преображенското въстание през лятото на 1903 година заедно с Костадин Молеров и Антон Шипков е в щаба, ръководещ бойните действия в Разлога. Начело на голяма чета се сражава с османците в местността Суходол край Банско. След разгрома на въстанието, се изтегля в Свободна България.

Участва в Балканската война в 1912 година като доброволец в Македоно-одринското опълчение и се сражава в нестроевата рота на 3 солунска дружина. Носител е на кръст „За храброст“ IV степен. Участва в Първата световна война.

След войните живее в Пазарджик, а от 1924 година в София, където се занимава с търговия. Същевременно членува в Илинденската организация.

Димитър Тодев умира на 16 март 1952 година в София.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Димитър
Македоно-одрински опълченци
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Участници в аферата „Мис Стоун“
Починали в София
Родени в Банско
Български просветни дейци от Македония
Български военни дейци от Първата световна война
Български имигранти от Македония в Пазарджик
Дейци на Илинденската организация
Български подофицери